Каминская Татьяна Григорьевна (; 5 ноября 1977 года, с. Демовщина Кагарлыкского района Киевской области Украинской ССР) — Украинский учёный в области экономики, Украинский экономист, Ректор Киевского кооперативного института бизнеса и права (с 2016 года), Общественный деятель Украины, доктор экономических наук (2015), профессор Национального аграрного университета (2016), Академик Академии высшего образования Украины (2016).

Биография

Научная деятельность

Общественная деятельность

Награды и премии

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб сайт Киевского Кооперативного института бизнеса и права

Литература 
Экономисты Украины
Доктора экономических наук
Ректоры вузов Украины
Родившиеся в Кагарлыкском районе